Ringseis ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Ringseis (* 1992), österreichischer Volleyballspieler
 Franz Ringseis, Pseudonym des bayrischen Mundartautoren und -dichters Anton Neuhäusler (1919–1997)
 Johann Nepomuk von Ringseis (1785–1880), Arzt und Professor in München